Wilchowez (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Wilchowez (Bereschany), Ort im Rajon Bereschany, Oblast Ternopil
 Wilchowez (Bohuslaw), Ort im Rajon Bohuslaw, Oblast Kiew
 Wilchowez (Borschtschiw), Ort im Rajon Borschtschiw, Oblast Ternopil
 Wilchowez (Kamjanez-Podilskyj), Ort im Rajon Kamjanez-Podilskyj, Oblast Chmelnyzkyj
 Wilchowez (Nowa Uschyzja), Ort im Rajon Nowa Uschyzja, Oblast Chmelnyzkyj
 Wilchowez (Lwiw), Ort im Rajon Lwiw, Oblast Lwiw
 Wilchowez (Swenyhorodka), Ort im Rajon Swenyhorodka, Oblast Tscherkassy

Wilchowez ist der Name folgender Flüsse in der Ukraine:

 Wilchowez (Dnister), Nebenfluss des Dnister
 Wilchowez (Strypa), Nebenfluss der Strypa

Siehe auch:
 Olchowez (russische Entsprechung)